M12 ou M-12 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
 Beretta M12, un pistolet mitrailleur italien ;
 M12 Gun Motor Carriage, un canon automoteur blindé américain ;
 Steyr M12, M12 Marine et M12 P16, des pistolets autrichiens ;
 Winchester M12, fusil à pompe américain.

Informatique 
 Connecteur M12, Un type de connecteur.

Sciences 
Astronomie
 Messier 12, un amas globulaire en astronomie.

Mathématique
 M12,  un groupe de Mathieu en mathématiques.

Médecine 
 Autres arthropathies spécifiques, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobiles
 Noble M12, une voiture de sport britannique construit par Noble Automotive ;
 Vector M12, une voiture de sport américaine construit par Vector.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M12 reliant Kobryn à la frontière ukrainienne ;
  Autoroute espagnole M-12 reliant le second périphérique de Madrid (M-40) à l'Aéroport international de Madrid-Barajas ;
  Autoroute nord-irlandaise M12, branche de la M1 à Portadown ;
  Autoroute russe M12 reliant Moscou à la frontière kazakh

Routes
  Route serbe M12 reliant Subotica à la frontière roumaine ;
  Route ukrainienne M12 reliant Stryï à Snamjanka.

Signalisation routière
 Panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles en France: M12a/b/c.

Ufologie 
 Majestic 12, une supposée société secrète crée du temps du Président Truman chargée d'enquêter sur les OVNIs.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres